Seznam polkov z zaporedno številko 46.

Seznam 
 Pehotni
 46. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 46. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 46. pehotni polk (Wehrmacht)
 46. strelski polk (ZSSR)
 46. grenadirski polk (Wehrmacht)
 46. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 46. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 46. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 46. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 46. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi